Gmina Mērsrags − jedna z gmin (novads) na Łotwie, jako jedyna nie powstała w czasie reformy administracyjnej 1 lipca 2009 roku, a 1 stycznia 2011 roku. Stolicą jest Mērsrags.

Przypisy 

Novadi Łotwy